Tenisový turnaj na okruhu ATP Western & Southern Open 2011 se koná ve dnech 13.–21. srpna v americkém Cincinnati venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP Masters 1000. Odměny činí 3 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je uvedeno kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Novak Djoković (finále)
  Rafael Nadal (čtvrtfinále)
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  Andy Murray (vítěz)
  David Ferrer (3. kolo)
  Gaël Monfils (čtvrtfinále)
  Mardy Fish (semifinále)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Andy Roddick (1. kolo)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Viktor Troicki (1. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči získali do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Ryan Harrison
  James Blake
  Robby Ginepri
  Grigor Dimitrov

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Radek Štěpánek
  Édouard Roger-Vasselin
  Kei Nišikori
  Marsel Ilhan
  Julien Benneteau
  Ernests Gulbis
  Alex Bogomolov

 Odměny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Novak Djoković
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Gaël Monfils
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=3

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Roger Federer
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=63
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=8
| RD1-team4= Tomáš Berdych
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=77
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=10
| RD1-team5= Gilles Simon
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Andy Murray
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Mardy Fish
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Rafael Nadal
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Novak Djoković
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2= 
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=8
| RD2-team2= Tomáš Berdych
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=r
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Andy Murray
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=710
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=7
| RD2-team4= Mardy Fish
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=68
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Novak Djoković
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=0
| RD3-score1-3=r
| RD3-seed2=4
| RD3-team2= Andy Murray
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je uvedeno kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (2. kolo)
 ''' Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (vítězové)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (finále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (2. kolo)

Divoké karty 
Následující dvojice získaly divokou kartu od pořadatelů:
  James Blake /  John Isner
  Alex Bogomolov /  Steve Johnson

Odměny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Cincinnati Masters
Tenis v USA v roce 2011